Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

20001–20100. • 20101–20200. • 20201–20300. • 20301–20400. • 20401–20500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája